Досе́кин — русская фамилия.

Происхождение фамилии 
От устаревшего глагола «досека́ть» — досечь, сечь до конца или до чего, в значении высекать и высечь, отсекать, насекать, рассекать.

Известные носители 
 Досекин, Василий Сергеевич (1829—1900) — русский фотограф, предприниматель.
 Досекин, Сергей Васильевич (1869—1916) — русский живописец, вольнослушатель Императорской академии художеств.
 Досекин, Николай Васильевич (1863—1935) — русский живописец, скульптор, сценограф, член Товарищества передвижных художественных выставок.